Ворвань:

 Ворвань — устаревший термин, которым называли жидкий жир, добываемый из сала морских млекопитающих (китов, тюленей) и рыб.
 Ворвань — деревня в Павловском районе Нижегородской области.